Athabasca ist der Name einer Indianersprachfamilie der Athabasken, mit einer Verbreitung hauptsächlich im Nordwesten Kanadas, siehe Athapaskische Sprachen. Diese ist benannt nach dem See Lake Athabasca.

Ebenfalls mittelbar oder unmittelbar nach dem See benannt sind:

 der Ort Athabasca (Alberta)
 der Fluss Athabasca River
 der Wasserfall Athabasca Falls
 der Berg Mount Athabasca
 der Athabasca-Gletscher
 die Ölsandlagerstätte Athabasca-Ölsande
 die Athabasca University
 der ehemalige Athabasca-Distrikt
 der Asteroid (3307) Athabasca
 ein Roman von Alistair MacLean, Die Hölle von Athabasca